Kohring ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Kohring (eigentlich Heinrich Kohring), deutscher Komponist und Arrangeur 
 Matthias Kohring (* 1965), deutscher Medien- und Kommunikationswissenschaftler
 Rolf Kohring (1959–2012), deutscher Paläontologe